Cantù – comune italiano

Sport
Pallacanestro Cantù – squadra di pallacanestro
Associazione Calcio Cantù Gruppo Sportivo San Paolo – squadra di calcio

Persone
Alberto Cantù – musicologo e critico musicale 
Carlo Cantù – attore
Cesare Cantù – storico, letterato e politico
Ignazio Cantù – scrittore